Karlskoga kan syfta på:

Karlskoga kommun – en kommun i Örebro län i landskapen Värmland och Närke
Karlskoga – tätort i Sverige – en tätort i Karlskoga distrikt i östra Värmland och centralort i Karlskoga kommun, tidigare administrativ stad i Sverige
 Karlskoga stad – en tidigare kommun i Örebro län 1940–1970
 Karlskoga socken – en socken i Värmland
 Karlskoga landskommun – en tidigare kommun i Örebro län 1863–1939
 Karlskoga municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i  Karlskoga landskommun 1885–1939
 Karlskoga församling –  en församling i Östra Värmlands kontrakt i Karlstads stift
 Karlskoga kyrka – kyrkobyggnad i Karlskoga
 Karlskoga distrikt – det enda distriktet i Karlskoga kommun i Örebro län 2016–
 Karlskoga bergslags härad – ett tidigare härad i den östra delen av landskapet Värmland
 Karlskoga bergslag – en beteckning dels för ett historiskt bergslag som täckte Karlskoga socken och Bjurtjärns socken, dels en sentida beteckning på regionen
BIK Karlskoga – en ishockeyklubb i Karlskoga